La Copa Davis 1911 fue la 10.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 1 al 3 de enero de 1912. Australasia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Estados Unidos por 4 a 0.

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1911